Тангка:

 Тангка (Танка, тхангка, кутханг) — в тибетском изобразительном искусстве изображение, преимущественно религиозного характера, выполненное клеевыми красками или отпечатанное на шёлке или хлопчатобумажной ткани;
 Тангка — денежная единица Тибета до 1941 года.

См. также 
 Танка (значения)